Тажибай — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тажибай, Батырхан Даниярулы (род. 2001) — казахстанский футболист.

Топоним 
 Тажибай — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Тажибай — село в Мангистауском районе Мангистауской области.